

Astronomia 
 Aurora – fase del passaggio tra la notte ed il dì
 Aurora – albedo di Mercurio
 Aurora – maglia di Mercurio
 94 Aurora – asteroide
 Aurora polare – fenomeno ottico dovuto all'interazione tra il vento solare e il campo geomagnetico

Cinema 
 Aurora (Sunrise: A Song of Two Humans) – film del 1927 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau
 Aurora: operation intercept – film del 1995 diretto da Paul Levine
 Aurora – film del 2010 diretto da Cristi Puiu
 Aurora – film del 2014 diretto da Rodrigo Sepúlveda
 Aurora – film del 2018 diretto da Yam Laramas

Geografia 
 Brasile
 Aurora – comune del Ceará
 Aurora – comune di Santa Catarina
 Canada
 Aurora – città della regione di York dell'area metropolitana di Toronto
 Filippine
 Aurora – municipalità della provincia di Isabela
 Aurora – municipalità della provincia di Zamboanga del Sur
 Italia
 Aurora – quartiere di Torino
 Stati Uniti d'America
 Aurora – città della Contea di Beaufort, Carolina del Nord
 Aurora – città della Contea di Arapahoe, Colorado
 Aurora – città della Contea di Brookings, Dakota del Sud
 Aurora – città della Contea di Kane, Illinois 
 Aurora – città della Contea di Dearborn, Indiana
 Aurora – città della Contea di Buchanan, Iowa
 Aurora – città della Contea di Cloud, Kansas
 Aurora – città della Contea di Hancock, Maine
 Aurora – città della Contea di St. Louis, Minnesota
 Aurora – città della Contea di Lawrence, Missouri 
 Aurora – capoluogo della Contea di Hamilton, Nebraska
 Aurora – villaggio della Contea di Cayuga, New York
 Aurora – città della Contea di Erie, New York
 Aurora – città della Contea di Portage, Ohio 
 Aurora – città della Contea di Marion, Oregon
 Aurora – città della Contea di Wise, Texas
 Aurora – città della Contea di Sevier, Utah
 Aurora – città della Contea di Florence, Wisconsin
 Aurora – città della Contea di Taylor, Wisconsin
 Aurora – città della Contea di Waushara, Wisconsin
 Contea di Aurora – contea del Dakota del Sud
 Sudafrica
 Aurora – cittadina situata nella municipalità distrettuale di West Coast

Informatica 
 Aurora – una pre-release di Mozilla Firefox, noto browser web
 Aurora – distribuzione Linux
 Aurora – port di Fedora per processori SPARC

Letteratura 
 Aurora. Pensieri sui pregiudizi morali (Morgenröte – Gedanken über die moralischen Vorurteile) – opera di Friedrich Nietzsche
 Aurora – pianeta immaginario del Ciclo dei Robot
 Aurora – poema allegorico in lingua latina di Pierre Riga, poeta francese del XII secolo
Aurora – romanzo di Stanislao Nievo 1979

Mitologia 
 Aurora – dea della mitologia romana
Aürøra – simpatico animaletto PhillAdelfiese

Musica 
 Aurora – Opera di Ettore Panizza
 Aurora – Gruppo musicale italiano attivo negli anni '80
 Aurora – cantautrice norvegese
 Aurora – album di Jean-Luc Ponty del 1976
 AURORA – album di Susumu Hirasawa del 1994
 Aurora – album dei Nico Touches the Walls del 2009
 Aurora – album di Ben Frost del 2014
 Aurora – album de I Cani del 2016
 Aurora – album dei Breaking Benjamin del 2020
 Aurora – EP degli Asia del 1986
 Aurora - singolo di Lu Colombo del 1984
 Aurora – traccia dell'EP Come di sdegno dei Marlene Kuntz del 1998
 Aurora – traccia dell'album There Is Nothing Left to Lose dei Foo Fighters del 1999
 Aurora – traccia dell'album Apriti Sesamo di Franco Battiato del 2012
 AURORA – traccia dell'album She Is di Kim Jong-hyun del 2016
 Aurora – traccia dell'album Treasure EP.3: One to All degli Ateez del 2019

Personaggi immaginari 
 Aurora – personaggio de La bella addormentata nel bosco
 Aurora – personaggio della serie letteraria fantasy La guerra degli elfi
 Aurora – personaggio Marvel Comics
 Aurora – personaggio del manga e anime Starzinger
 Aurora – personaggio della serie animata Voltron
 Aurora – una delle mascotte di Gardaland

Trasporti 
 Aurora – ricognitore ipersonico
 Aurora – incrociatore protetto russo 
 Aurora – nave baleniera britannica
 Aurora – cannoniera della Regia Marina
 Aurora – nave da crociera della P&O Cruises
 Aurora – corvetta a vela della Regia Marina varata nel 1827
 Aurora – corvetta in servizio con la Real Marina del Regno delle Due Sicilie varata nel 1788
 Oldsmobile Aurora – modello di automobile

Altro 
 Aurora – nome proprio di persona femminile
 Aurora (Morningtide) – espansione di Magic: l'Adunanza
 Aurora – produttore di penne stilografiche
 Programma Aurora – programma dell'Agenzia Spaziale Europea per l'esplorazione di Marte
 Aurora Prize for Awakening Humanity – premio internazionale a tematica umanitaria
 Aurora – scultura di Michelangelo Buonarroti, conservata nella Sagrestia Nuova
 Aurora kinasi – Enzima chinasi coinvolto nella segregazione cromatidica durante la mitosi
 Salsa aurora – condimento
 Aurora – nome comune di Anthocharis cardamines, farfalla della famiglia delle Pieridi

Pagine correlate 
 L'aurora

Altri progetti